Miejscowości w Wielkiej Brytanii
 St Michaels – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 St Michaels – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 St Michaels – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire
Miejscowości w USA:
 St. Michaels – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Apache
 St. Michaels – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Talbot